Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1985/86, 26-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 2 мая на стадионе «Жерлан» в Лионе. В матче встретились советский «Динамо Киев» и испанский «Атлетико Мадрид».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1985/1986

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1986
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1986 года
События 2 мая
Кубок обладателей кубков УЕФА 1986
Кубок обладателей кубков УЕФА 1986
Международные спортивные соревнования в Лионе
Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт во Франции в 1986 году
Футбол в СССР в 1986 году
Спорт в Испании в 1986 году